De WDF World Cup 2007 (ook wel de Wereldkampioenschappen darts 2007 genoemd) werden van 11 oktober 2007 tot en met 14 oktober 2007 gehouden in Nederland. Het toernooi vond plaats in Autotron Expodome in Rosmalen. De wereldkampioenschappen darts worden één keer in de twee jaar georganiseerd door de World Darts Federation.

Er werd in 8 categorieën gespeeld.
 heren singles
 heren koppels
 heren teams
 dames enkelspel
 dames koppels
 jongens enkelspel
 meisjes enkelspel
 jeugd koppels

Deelnemende landen
Er namen 41 landen deel aan de WDF World Cup 2007.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Koppels
Kwartfinale

Halve finale

Finale

Dames

Koppels
Halve finale

Finale

Jeugd

Jongens (singles)
Halve finale

Finale

Meisjes (singles)
Halve finale

Finale

Koppels
Halve finale

Finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2007
Darts in 2007
Dartswedstrijd in Nederland
Sport in Rosmalen
Sportevenement in 's-Hertogenbosch
Darts 2007